Il singolare del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jonas Svensson che ha battuto in finale Federico Sánchez 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jonas Svensson (Campione)
 Markus Naewie (secondo turno)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Martín Jaite (semifinali)

 Grant Stafford (quarti di finale)
 Francisco Montana (primo turno)
 Martin Stringari (primo turno)
 José Francisco Altur (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 1993